The Boer War – cortometraggio del 1905 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
The Boer War – film del 1914 diretto da George Melford